Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2012.

Сезон 2012 GP3 - третий сезон серии GP3, серии поддержки GP2. Сезон начался 12 мая в Барселоне и закончился в Монце 9 сентября после 8 этапов по две гонки в каждом. Чемпионом стал новозеландец, пилот команды MW Arden Митч Эванс.
Серия приняла от Формулы-1 новую очковую систему, где победитель получает 25 очков, а очки получает первая десятка. За воскресную гонку очки получает первая восьмерка, победитель получает 15 очков. Очки за поул-позицию и быстрый круг были удвоены.

Команды и пилоты

Календарь 2012 

Календарь сезона-2012 был озвучен 16 декабря 2011 года. Серия посетила 8 этапов, вместе с включенным 26 января 2012 года этапом в Монако. Этап в Монако хотели включить уже в 2011-м, но заявка была отклонена из-за нехватки места в паддоке. Серия являлась гонками поддержки всех европейских этапов сезона-2012 Формулы-1.

Результаты

Положения в чемпионате 

Впервые в серии изменилась система получения очков. Она стала идентичной системе в GP2 и максимально похожей на систему в Формуле-1. За победу в субботней гонке пилот получал 25 очков, в воскресной - 15 очков.

Очки за субботнюю гонку
Очки получает первые десять финишировавших.

Очки за воскресную гонку
Очки получают первые восемь финишировавших

Личный зачет 

Примечания:
 ‡ — Пилоты получили половину очков за субботнюю гонку, так как гонка была остановлена до того, как пилоты прошли 75% дистанции.

Командный зачет 

Примечания:
 ‡ — Пилоты получили половину очков за субботнюю гонку, так как гонка была остановлена до того, как пилоты прошли 75% дистанции.

Формула
2012